Ein Schaltplan zeigt schematisch, wie Funktionsgruppen angeordnet und miteinander verbunden sind. Es gibt sie

 in der Elektronik, siehe Schaltplan
 in der Elektroinstallationstechnik, siehe Stromlaufplan
 in der Hydraulik, siehe Schaltplan (Hydraulik)
 in der Pneumatik, siehe Schaltplan (Pneumatik)